As rãs verdadeiras, família Ranidae, têm a distribuição mais ampla de qualquer família de rãs. Eles são abundantes na maior parte do mundo, ocorrendo em todos os continentes, exceto na Antártida. As rãs verdadeiras estão presentes na América do Norte, norte da América do Sul, Europa, África (incluindo Madagascar ) e Ásia. A faixa asiática se estende pelas Índias Orientais até a Nova Guiné e uma única espécie (a rã-da-madeira australiana (Hylarana daemelii)) se espalhou para o extremo norte da Austrália.

Normalmente, as rãs verdadeiras são lisos e de pele úmida, com pernas grandes e poderosas e pés extensamente palmados. As rãs verdadeiras variam muito em tamanho, desde pequenos — como o rã da madeira (Lithobates sylvatica) — até grandes.

Muitas das rãs verdadeiro são aquáticos ou vivem perto da água. A maioria das espécies põe seus ovos na água e passa por um estágio de girino. No entanto, como na maioria das famílias de rãs, há uma grande variação de habitat dentro da família. Existem também espécies arbóreas de sapos verdadeiros, e a família inclui alguns dos poucos anfíbios que podem viver em água salobra.

Sistemática 
As subdivisões dos Ranidae ainda são uma questão de disputa, embora a maioria esteja chegando a um acordo. Várias antigas subfamílias são agora reconhecidas como famílias separadas ( Petropedetidae, Cacoterninae, Mantellidae e Dicroglossidae ). O gênero Rana agora foi dividido e está muito reduzido em tamanho.

Embora muito pouco da vasta diversidade de sapos verdadeiros tenha sido objeto de estudos recentes para dizer algo definitivo, em meados de 2008, os estudos estão em andamento e várias linhagens são reconhecíveis.

 O gênero Staurois é provavelmente uma ramificação muito antiga da principal linhagem Raninae.
 Amolops tem sido geralmente delimitado como um grupo monofilético.
 Odorrana e Rana mais alguns gêneros menores propostos (que provavelmente deveriam ser incluídos neste último) formam outro grupo.
 Um grupo que inclui Clinotarsus, Huia no sentido estrito e Meristogenys
 Um conjunto mal definido de Babina, Glandirana, Hylarana, Pulchrana, Sanguirana e Sylvirana, bem como Hydrophylax e Pelophylax, que provavelmente não são monofiléticos. Algumas autoridades os trataram como sinônimos juniores do gênero Hylarana.

A seguinte filogenia de alguns gêneros foi recuperada por Che et al., 2007 usando genes mitocondriais.

Gêneros 

A maioria das subfamílias anteriormente incluídas em Ranidae agora são tratadas como famílias separadas, restando apenas Raninae. Os seguintes gêneros são reconhecidos na família Ranidae:
 Abavorana Oliver, Prendini, Kraus, and Raxworthy, 2015
 Amnirana Dubois, 1992
 Amolops Cope, 1865
 Babina Thompson, 1912
 Chalcorana Dubois, 1992
 Clinotarsus Mivart 1869
 Glandirana Fei, Ye, and Huang, 1990
 Huia Yang, 1991
 Humerana Dubois, 1992
 Hydrophylax Fitzinger, 1843
 Hylarana Tschudi 1838
 Indosylvirana Oliver, Prendini, Kraus, and Raxworthy, 2015
 Lithobates Fitzinger, 1843
 Meristogenys Yang, 1991
 Nidirana Dubois, 1992
 Odorrana Fei, Ye, and Huang, 1990
 Papurana Dubois, 1992
 Pelophylax Fitzinger 1843
 Pseudorana Fei, Ye, and Huang, 1990
 Pterorana Kiyasetuo and Khare, 1986
 Pulchrana Dubois, 1992
 Rana Linnaeus, 1758
 Sanguirana Dubois, 1992
 Staurois Cope, 1865
 Sumaterana Arifin, Smart, Hertwig, Smith, Iskandar, and Haas, 2018
 Sylvirana Dubois, 1992

Incertae sedis 
Vários táxons são colocados em Ranidae incertae sedis, ou seja, seu status taxonômico é muito incerto para permitir uma colocação mais específica.

 " Hylarana " attigua (Inger, Orlov e Darevsky, 1999)
 " Hylarana " celebensis (Peters, 1872)
 " Hylarana " chitwanensis (Das, 1998)
 " Hylarana " garoensis (Boulenger, 1920)
 " Hylarana " lateralis (Boulenger, 1887)
 " Hylarana " latouchii (Boulenger, 1899)
 " Hylarana " margariana Anderson, 1879
 " Hylarana " montivaga (Smith, 1921)
 " Hylarana " persimilis (Van Kampen, 1923)

Referências 

  (2004): Encyclopedia of Reptiles & Amphibians (2nd ed.). Fog City Press. 
  (2006): Amphibian Species of the World Version 3 - Petropedetidae Noble, 1931. American Museum of Natural History, New York, USA. Retrieved 2006-AUG-05.
  (2006): The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History. Number 297. New York.
  (2007) Constraints in naming parts of the Tree of Life. Mol. Phylogenet. Evol. 42 (2): 331–338.  PDF fulltext
  (2005): Phylogeny of the New World true frogs (Rana). Mol. Phylogenet. Evol. 34 (2): 299–314.  PDF fulltext
  (2009): Taxonomic freedom and the role of official lists of species names. Herpetologica 65: 115-128.
  (2007): "Fine del prodromo d'erpetologia siciliana ". Specchio delle Scienze, o, Giornale Enciclopedico di Sicilia 2: 102-104. (Ranidae, new family). (in Italian).

Ranidae
Famílias de anfíbios